basket est un mot anglais  signifiant panier. Il peut désigner :

En français :
Le basket, sport collectif opposant deux équipes de cinq joueurs qui se joue à la main.
 Basket, un mensuel sportif français spécialisé dans le basket-ball.
basket, employé au féminin, est un anglicisme pour désigner des chaussures de sport, utilisées pour pratiquer une activité sportive.

Dans le multimédia :
Basket ou The Basket, un film sorti en 1997 ;
basketball, un jeu vidéo d'arcade.

Le Basket Dome est un sommet de Californie.
En joueur nous retrouvons:
Michael Jordan 
James Lebron
Stephen Curry
Denis Rodman
...